Das Guotai Liquor Asian Players Tour Championship 2012/13 – Event 2 war ein Snooker-Turnier, das vom 23. bis 27. September 2012 im Yixing Sports Centre in Yixing ausgetragen wurde. Es war das zweite von drei Turnieren in China innerhalb der PTC-Serie.

Wie schon beim ersten APTC-Event verzichteten viele Profis auf die Teilnahme am Turnier. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Im Finale setzte sich der Engländer Stephen Lee mit 4:0 gegen den Chinesen Ding Junhui durch.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Gruppe 1 von 8

Gruppe 2 von 8

Gruppe 3 von 8

Gruppe 4 von 8

Gruppe 5 von 8

Gruppe 6 von 8

Gruppe 7 von 8

Gruppe 8 von 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

A2
Billardturnier in Yixing